Die Advanta Championships 2005 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Philadelphia. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 28. Oktober bis 6. November 2005 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Jelena Dementjewa mit 7:5, 2:6 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:4 und 7:64 gegen Lisa Raymond / Samantha Stosur.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Advanta Championships 2005 fand vom 28. bis 30. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Philadelphia